Ilario Roatta (1905-1991) – vescovo cattolico italiano
Mario Roatta (1887-1968) – generale italiano